

Persones 
 Brenda Boardman (1943), científica britànica coneguda per desenvolupar el concepte de pobresa energètica
 Christopher Miles Boardman (Hoylake, 1968), ciclista britànic

Topònims 
 Boardman (Carolina del Nord)
 Boardman (Ohio), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Boardman (Oregon)